Plectreurys är ett släkte av spindlar. Plectreurys ingår i familjen Plectreuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Plectreurys